Omnibus kan avse:

 Omnibus – en äldre benämning för ett motorfordon avsett för vägtransport av många passagerare, se buss
 Hästomnibus – en tidig form av kollektivtrafik som förekom i större städer under 1800-talet
 Omnibus (Anders Zorn) – två tavlor från 1890 och 1892
 Omnibus Press – ett förlag